Кайбышев (кон. XV—XVI в.) — автор (переводчик?) «Лечебника Строгановых лекарств».
 Кайбышев, Оскар Акрамович (1939—2017) — советский и российский учёный-металлофизик, основатель и директор Института проблем сверхпластичности металлов, академик.

См. также 
 Куйбышев

Примечания